Бравін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Бравін Євген Леонідович (1885-1972) — радянський учений у галузі морської артилерійської зброї, інженер-контр-адмірал.
 Бравін Михайло Іванович (1761-1833) — державний діяч Російської імперії.